Матчі Групи F групового етапу чемпіонату світу з футболу 1990 відбувалися з 11 по 21 червня 1990 року на стадіонах Стадіо Сант'Елія в Кальярі та Стадіо Ла Фаворіта в Палермо.

Переможцем Групи F стала збірна Англії, до раунду плей-оф також пройшли команди Ірландії та Нідерландів, які розділили між собою друге і третє місця, а єдиним невдахою групового змагання стала збірна Єгипту. 

У шести матчах групи було зафіксовано п'ять нічиїх, що стало повторенням рекорду «миролюбності» на групових етапах світової першості, встановленого вісьмома роками раніше у Групі 1 чемпіонату світу 1982.

Турнірне становище

Матчі

Англія — Ірландія

Нідерланди — Єгипет

Англія — Нідерланди

Ірландія — Єгипет

Англія — Єгипет

Ірландія — Нідерланди

Посилання 
 Чемпіонат світу 1990 на сайті FIFA.com  
 Чемпіонат світу 1990 на сайті RSSSF  

Група F
Червень 1990